Alpen-Donau steht für:
 Alpen-Donau-Adria, ein Fernsehmagazin mit Beiträgen von Fernsehanstalten aus mehreren europäischen Ländern
 Alpen-Donau.info, eine rechtsextreme Website (seit März 2011 stillgelegt)

Siehe auch:
 Alpen- und Donau-Reichsgaue